Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nehmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 20. Mai 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Lyon